Borislav Stojčev – calciatore bulgaro
 Miloš Stojčev – calciatore montenegrino
 Petăr Stojčev – ex nuotatore bulgaro
 Petko Stojčev Karavelov – politico bulgaro
 Radostin Stojčev – allenatore di pallavolo, dirigente sportivo ed ex pallavolista bulgaro